Мария Аниканова: Аниканова, Мария Викторовна (род. 1973) — российская актриса драматического театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2014).
 Аниканова, Мария Михайловна (1916—2005) — советская конькобежка, тренер. Призёр чемпионата мира 1952 года, многократный призёр чемпионатов СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР.